Sepsi, Sepsy, Șepșí (< , "Șebeșanu"):

 Andrei Sepsi, sau: Andreas Sepci (secolul al XX-lea), un fotbalist și antrenor român, remarcat în România
 Károly Sepsy
 László Sepsi (* 1987, Luduș ()), un jucător român de fotbal
 Sepsi Sfântu Gheorghe, club de fotbal din Sfântu Gheorghe, România

Vezi și 
 Valea Crișului ()
 Sfântu Gheorghe ()

 Sebeș (dezambiguizare)
 Sebiș (dezambiguizare)

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Județul Covasna